Флаг муниципального района «Город Не́рехта и Не́рехтский район» Костромской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее чёрное изображение раковин из герба района и вдоль древка — голубую полосу в 1/4 полотнища».

Обоснование символики 
Флаг разработан с учётом герба района, за основу которого взят исторический герб уездного города Нерехты Костромской губернии Костромского наместничества, Высочайше утверждённый  года, подлинное описание которого гласит:

«Въ 1-й части щита, часть герба Костромского: въ голубомъ полѣ, корма галерная съ тремя фонарями и съ опущенными лѣстницами — въ голубом полѣ. Во 2-й части — в золотомъ полѣ, двѣ черныя раковины улитки, означающая двѣ рѣчки, находящееся около сего города, изобилуюшия оными».

Город Нерехта, центр одноимённого района, имеет богатую историю. Первое официальное упоминание о Нерехте датируется 1214 годом в «Летописце» Переславль-Суздальского монастыря, однако город, удобно расположенный у впадения Нерехты в Солоницу, заселялся славянами уже в X веке.

В XIV—XVIII веках Нерехта является центром солеварения. С XVIII века здесь развиваются иконопись, сапожное, серебряное, льнополотняное ремёсла. В 1761 году в городе основана первая полотняная фабрика.

Несмотря на богатую историческими событиями жизнь города Нерехты, всё же мотивом для составления герба городу Нерехте в 1779 году послужило именно географическое расположение города: две раковины улитки аллегорически показывают две реки — Нерехту и Солоницу.

Раковины улитки имеют в геральдике следующий смысл: «Блажен тот, кто во всём есть предосторожен».

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия. Вместе с тем, золото — это цвет солнца, зерна, плодородия.

Чёрный цвет в геральдике символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность бытия.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности; на флаге голубая полоса подчёркивает принадлежность района Костромской области.

Примечания